Matthus ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Matthus (* 1964), deutscher Schauspieler, Regisseur, Librettist und Hörspielsprecher
 Franziska Matthus (* 1964), deutsche Schauspielerin, siehe Franziska Arnold
 Siegfried Matthus (1934–2021), deutscher Komponist

Siehe auch:
 Peter Matus (* 1985), australisch-slowakischer Eishockeyspieler
 Mattus
 Matous